A 2007-es Race of Champions-t december 16-án tartották a londoni Wembley Stadionban. Michael Schumacherel és Sebastian Vettelel a német csapat legyőzte Finnországot a nemzetek tornáján, az egyéni versenyt Mattias Ekström nyerte Schumachert legyőzve.

Résztvevők

Bajnokok versenye

Nemzetek versenye 

R